

Sigle 

Le sigle ou acronyme POUS peut signifier :
 Parti ouvrier d'unité socialiste, un parti politique portugais d'idéologie trotskiste, fondé en 1976.

Sciences et techniques 
 Pous est un genre de diptères.

Culture et société 
 Le  est une unité de longueur de l'Antiquité, également appelée pied grec.

Patronyme 

 Anny de Pous (1908-1991), une archéologue et historienne française ;
 Josep Maria Gironella i Pous (1917-2003), un écrivain espagnol.

Patronyme hispanique